Gennade est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Gennade est un prénom masculin désuet en français.

Gennade peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Gennade  de Constantinople  († ?), patriarche de Constantinople (458-471).
 Gennade II Scholarios († ?), patriarche de Constantinople (1454-1456, 1462-1463, 1464-1465).
  († vers 925 ou 936), higoumène (abbé) de San-Pedro-de-Montès, puis évêque d'Astorga en Léon (Espagne), et enfin ermite ; fêté localement le 25 mai. 
 Gennade de Kostroma († 1565), ou Grégoire dit « le Lituanien », moine à Komelsk puis higoumène (abbé) du monastère de Lioubemov près de Kostroma en Russie ; fêté localement le 23 janvier. 
 Gennade de Novgorod (° vers 1410 - † 1505) ; saint de l'Église orthodoxe russe, fêté localement le 5 décembre.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 
 Gennade de Marseille, (fin du , auteur connu pour la rédaction d'un De viris illustribus qui continue celui de saint Jérôme et constitue une source importante pour l'histoire littéraire du christianisme ancien.

Références

Voir aussi